Anaava bezeichnet:
 Anaava (Berg), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Anaava (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland